Абу́-Муса́ (, ; Джазират-Бу-Муса, , ) — остров в восточной части Персидского залива, имеет форму трапеции, один из шести островов архипелага в Ормузском проливе. Площадь — 12 км².

Согласно административному делению Ирана, входит в бахш  шахрестана  остана Хормозган. Принадлежность острова оспаривают Объединённые Арабские Эмираты, которые рассматривают его как часть эмирата Шарджа. Иран считает остров частью своего государства с древнейших времён.

По состоянию на 2012 год население острова составляет 1953 человека.

На острове расположен  и город , административный центр шахрестана Абумуса.

Геологические исследования выявили наличие крупных запасов нефти в районе острова Абу-Муса. На острове построены здания иранского морского спасательного центра и регистрации морских судов. В акватории острова Абу-Муса регулярно проходят маневры Военно-морских сил Ирана.

Название 
Жители острова называют его «Gap-sabzu», что в переводе с персидского означает «Большая зелёная лужайка». На старых картах остров обозначен как:
 «Boum-Ouw» ( — «Боум-Оув») или «Boum-Ouf» (), что означает «Влажная почва».
 «Boum-Souz» ( — «Боум-Соуз»), «Boum-Sou»/«Boum-Souw» ( — «Боум-Соу»/«Боум-Соуз») или «Gap-Sabzou» ( — «Гап-Сапзоу»), что в переводе с персидского означает «Зелёная Страна».

Также остров называют «Bum Musa» («Бум Муса»), что на персидском означает «Земля Моисея».

География 
Остров находится в 75 километрах от порта Бендер-Ленге (административного центра шахрестана Бендер-Ленге) и в 123,3 км от Ормузского пролива (мыса , Оман). Абу-Муса — это самый дальний остров от иранского побережья Персидского залива. Самая высокая точка — гора Халва высотой 110 м.

Протяжённость с севера на юг — 4,85 км, с запада на восток — 4,53 км.

Климат 
Тёплый и влажный. Основным занятием местных жителей является рыболовство.

Власть 

Управление территорией острова Ираном оспаривается ОАЭ. Спор о принадлежности Абу-Мусы продолжается до сих пор с 1974 года. Остров находится под контролем Ирана с начала XX века. В 1906 году месторождение оксида железа на острове было уступлено немецкому предприятию «Винкхаус». В 1907 году остров был возвращён Ирану по настоянию Британской империи, в результате чего был спровоцирован международный инцидент. Находился под контролем Великобритании с 1908 года.

В 1960 году она передала управление островом эмирату Шарджа (ныне — часть ОАЭ), оккупированному ей. В 1968 году она объявила о возвращении Абу-Мусы Ирану. 30 ноября 1971 года Иран и Шарджа подписали договор о взаимопонимании. Исходя из договора, Шарджа могла держать на острове отделение полиции, а Иран — войска. Также добывать полезные ископаемые на острове могли две стороны.

Подписывая пакт, маленький эмират (Шарджа) предотвращал вторжение (на Абу-Мусу) Ирана, который двумя днями ранее занял два других спорных острова — Большой и Малый Томб, которые были ещё меньше (Абу-Мусы) и незаселены.

За сутки до этого Великобритания официально покинула остров. Иран разместил там свои войска и это было одобрено братом шейха Шарджи, шейхом Сагаром.

В 1971 году ОАЭ предъявили требование к ООН по управлению островом, но оно было отклонено Советом безопасности ООН.

В августе 1992 года Иран занял остров и изгнал его население на материк.

В 2012 году приезд на остров президента Ирана Махмуда Ахмадинежада спровоцировал отзыв посла ОАЭ Сейфа Аз-Зааби.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Острова Ирана
Острова Персидского залива
Хормозган
Спорные острова в Азии